Shelby é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, todos nomeados em homenagem a Isaac Shelby, o primeiro e quinto governador do Kentucky:
Condado de Shelby (Alabama)
Condado de Shelby (Illinois)
Condado de Shelby (Indiana)
Condado de Shelby (Iowa)
Condado de Shelby (Kentucky)
Condado de Shelby (Missouri)
Condado de Shelby (Ohio)
Condado de Shelby (Tennessee)
Condado de Shelby (Texas)

Desambiguações de topônimos